Herxheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Herxheimer (1925–2016), britischer Arzneimittelwissenschaftler
 Dora Herxheimer (1884–1963), britische bildende Künstlerin
 Gotthold Herxheimer (1872–1936), deutscher Pathologe
 Herbert Herxheimer (1894–1985), deutscher Internist
 Karl Herxheimer (1861–1942), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Akrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer, Stadium III der Lyme-Borreliose
 Jarisch-Herxheimer-Reaktion, toxische Reaktion auf Erregerzerfall bei Antibiotikatherapie